(mort en 1139) est duc de Bavière de 1126 à 1139.
  (mort en 1423) est duc de Głogów de 1397 à 1423.
  (mort avant 1452) est duc de Silésie (Lubin, Brzeg, Chojnów, Złotoryja) de 1436 à 1452.
  (1621-1671) est  de 1647 à 1671.
  (1662-1711) est  de 1678 à 1711.

Voir aussi